Mrozek – polskie nazwisko

osoby o nazwisku Mrozek:
 Andrzej Mrozek (ur. 1940) – aktor teatralny i filmowy
 Bogdan Mrozek (1910–1967) – architekt
 Bogusław Mrozek (ur. 1930) – badacz stosunków międzynarodowych
 Jacek Mrozek (ur. 1974) – prawnik, filozof, teolog
 Jan Piotr Mrozek (1885–1941) – powstaniec śląski, ofiara niemieckich obozów koncentracyjnych
 Józef Mrozek (1908–1970) – działacz komunistyczny, pułkownik Wojska Polskiego, funkcjonariusz MBP
 Ryszard Mrozek (ur. 1954) – piłkarz

Zobacz też 
 Mrożek